Il doppio del torneo di tennis US Indoor Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Mark Cox e Cliff Drysdale 1-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (Campioni)
 John Alexander /  Phil Dent (semifinali)

 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Mark Cox /  Cliff Drysdale (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoor Open 1975